Mazinho è uno pseudonimo brasiliano. Può riferirsi a:
 Waldemar Aurelio de Oliveira Filho, ex-calciatore brasiliano, classe 1965
 Iomar do Nascimento, ex-calciatore e allenatore brasiliano, classe 1966
 Kléberson Roberto de Jesus Silva, ex-calciatore brasiliano, classe 1976
 Anderson Soares da Silva, calciatore brasiliano, classe 1987